Ринкон Ларго има више значења:

 Ринкон Ларго (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Ларго (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Ларго (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику